mini|120px| Kairo
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2018 fand vom 2. bis 6. Oktober in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Es war nach 1933, 1973, 1981 und 1987 die fünfte Dreiband-Weltmeisterschaft in Ägypten.

Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger war der Belgier Frédéric Caudron, der jedoch im Achtelfinale gegen den Silbermedaillengewinner Jérémy Bury aus Frankreich ausschied. Dieser verlor in einen Spannenden Finale nach Gleichstand im Penaltyschießen knapp mit 2:3 gegen den Turniersieger Dick Jaspers aus den Niederlanden. Es ist Jaspers vierter WM-Sieg nach 2000, 2004 und 2011. Gleichzeitig erhöhte er den im Vorjahr vom Vietnamesen Mã Minh Cẩm aufgestellten Turnierrekord im Generaldurchschnitt (GD) von 2,123 auf 2,352.

Zeitgleich fand am letzten Spieltag die Union Mondiale de Billard (UMB) Generalversammlung statt. Raymond Ceulemans wurde für seine Leistungen zum Ehrenmitglied der UMB. Der türkische Verbandsvorsitzende Ersann Erna und der Österreichische Präsident Herbert Tür wurden zu neue Mitgliedern des Vorstandes ernannt. Gleichzeitig wurden neue Regelwerke für die Dreiband-Weltcups und die Weltmeisterschaften der Damen und Junioren beschlossen.

Allgemeine Informationen 
Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 7. Juli 2012). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen, die beiden Erstplatzierten kamen ins Viertelfinale.

Spielfolge:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß
 nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt
 Drei Verlängerungen je Spiel sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 40 Sekunden
Nachstoß:
 Qualifikationsrunde: Ja, beide Spieler erhalten bei einem Unentschieden 1 Punkt
 Finalrunde: Ja, bei Unentschieden Shootout

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld besteht aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Frédéric Caudron automatisch zur Teilnahme berechtigt ist. Die ersten 16 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–17) werden direkt eingeladen. Die Plätze 23–46 werden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt: Europa (CEB): 13, neu hinzugekommen seit April 2013 ist Afrika (ACC): 1, Amerika (CPB): 8 und Asien (ACBC): 6. Die Plätze 47 und 48 werden über Wildcards des Ausrichterverbandes (hier: CPB) vergeben.

Turnierkommentar 
Der Däne Tonny Carlsen stellte in seinem Gruppenspiel gegen den Kolumbianer Jose Juan Garcia den vom Ägypter Sameh Sidhom bei der WM 2015 aufgestellten Rekord in der Höchstserie (HS) von 19 Punkten ein.

Vietnam zeigte in der Gruppenphase eine sehr gute Leistung und zog geschlossen mit allen fünf Teilnehmern in die Finalrunde ein, ebenso wie der asiatische Dauerrivale Korea. Aufgrund der Platzierung kam es jedoch zu einem rein vietnamesischen Spiel zwischen Dương Anh Vũ und Trần Quyết Chiến, bei dem einer ausscheiden musste. Dies war, nach Gleichstand und anschließendem Penaltyschießen Erstgenannter mit 1:2. Damit war Vietnam im Achtelfinale die stärkste Nation. Von den sonst so starken Koreanern überlebte allein Heo Jung-han die erste Finalrunde. Im Duell der beiden Altgedienten Marco Zanetti (ITA) und Torbjörn Blomdahl (SWE) zog der Italiener mit 21:40 den Kürzeren. Von den ursprünglich acht angetretenen Amerikanern, darunter der aktuelle Panamerikameister Pedro Gonzales, kamen nur der Kolumbianer Robinson Morales und Pedro Piedrabuena (USA) in die Finalrunde, die Morales gegen den Weltmeister Filipos Kasidokostas aus Griechenland für sich entscheiden konnte. Kasidokostas hat immer noch mit dem Wechsel seiner Spielhand von rechts nach links zu kämpfen, nachdem ihn eine Krankheit dazu gezwungen hatte. Piedrabuena unterlag Ngô Đình Nại mit 34:40. Tonny Carlsen konnte seine starke Leistung fortsetzen und zog ebenfalls ins Achtelfinale ein. Überraschenderweise verlor der vierfache spanische Weltmeister Daniel Sánchez sein Erstrundenspiel, ebenso wie Eddy Merckx gegen den Spanier und Juniorenweltmeister Ruben Legazpi. Sameh Sidhom konnte vor heimischem Publikum ebenfalls überzeugen und besiegte den Koreaner Kang Dong-koong klar mit 40:22. Das beste Erstrundenspiel lieferte der Niederländer Dick Jaspers gegen den Ägypter Ahmed Abdallah mit 40:8 in nur 13 Aufnahmen. Jérémy Bury aus Frankreich und Titelverteidiger Frédéric Caudron vervollständigten das Achtelfinale. Carlsen, Vizeweltmeister von 2000 und Nr. 31 der Welt, setzte sich gegen Ngo mit 40:26 in nur 17 Aufnahmen durch. Spannend wurde es in der Endphase des Spiels zwischen Eddy Leppens aus Belgien und dem Türken Semih Saygıner. Beim Stand von 35:39 patzte Saygıner 5 Aufnahmen zu Null, bevor er endlich seinen Matchpunkt erzielen konnte. Eilig zu bauen schien es Mã Minh Cẩm in seinem Spiel gegen Blomdahl. In nur 13 Aufnahmen konnte er den Schweden mit 40:13 schlagen.

Gruppenphase 

Quellen:

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Turnierdetails Union Mondiale de Billard (UMB)
 Zeitplan UMB
 71.Weltmeisterschaft Dreiband ab morgen LIVE in Kairo Kozoom
 Brillante Partien am ersten Tag und ein Weltrekord Kozoom
 Jaspers goldener Schlußspurt zum WM-Titel Kozoom
 Alle Turnierberichte Kozoom

Einzelnachweise 

2018
Karambolageveranstaltung 2018
Billardturnier in Kairo